Por Commerce pode estar à procura de:
 Commerce, um bairro de Sertãozinho
 Commerce (Califórnia)
 Commerce (Geórgia)
 Commerce (Missouri)
 Commerce (Oklahoma)
 Commerce (Texas)

Ver também
 Commerce City

Desambiguações de topônimos